Каляево — название населённых пунктов в России:
 Каляево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Каляево — деревня в Темниковском районе Мордовии.